La Ligue des champions 2006-2007 est la  de la Ligue des champions, compétition de handball qui met aux prises 32 clubs fémins.

Tour qualificatif

Premier tour

Deuxième tour

Tour principal

Quarts de finale

Demi-finales 

 Le HC Lada Togliatti est qualifié au titre du nombre de buts marqués à l'extérieur (29 contre 22).

Finale

Vainqueur et effectif 

Effectif des vainqueurs : 
  
(Tatiana Bennedsen, Marie Schultz Moller et Sofie Steffensen ne jouent pas la finale)

Meilleurs buteuses

Notes et références

Liens externes 
 de la compétition

Ligue des champions féminine de l'EHF
Europe F1
Handball F1